David o Dave Brown pueden referirse a:

Personas

Arte y entretenimiento
 David Brown (artista británico), pintor británico del siglo XVIII.
 David Robertson Brown (1869-1946), arquitecto canadiense
 David Brown (artista estadounidense), artista visual estadounidense con sede en Old Saybrook, Connecticut, activo desde 2004
 Dave Brown (dibujante) (nacido en 1957), dibujante de  The Independent  en el Reino Unido
 David Brown Baren (1916-2010), productor de cine estadounidense
 Dave Brown (comediante) (nacido en 1973), actor y comediante británico
 David Brown (radiofonista), abogado estadounidense, locutor de radio y periodista
 David Jay Brown (nacido en 1961), escritor, entrevistador e investigador de la conciencia estadounidense
 David W. Brown, autor estadounidense

Negocios
 David Brown (1734–1804), comerciante y armador escocés-danés
 David Brown (empresario) (1904-1993), empresario británico (David Brown & Sons, Aston Martin, Vosper Thorneycroft)
 Dave Brown (empresario) (nacido en 1976), empresario estadounidense

Música
 David Brown (músico) (1947-2000), músico estadounidense, bajista de Santana, 1966-1976
 David Arthur Brown (nacido en 1967), vocalista y compositor estadounidense
 David Brown (músico australiano) (nacido en 1956), músico australiano, activo desde 1978
 David Brown, concursante de American Idol en 2005
 David Brown, vocalista de la banda canadiense The New Cities
 Young Buck (nacido como David Darnell Brown en 1981), rapero sureño estadounidense
 David Brown (músico británico) (nacido en 1987), mejor conocido como Boyinaband, personalidad y músico de YouTube
 David Brown, guitarrista estadounidense, colaborador de Billy Joel, Simon and Garfunkel y Phoebe Snow
 David Brown, bajista estadounidense, colaborador de Boz Scaggs

Política y derecho
 Dave Brown (político de Montana) (1948-1998), miembro de la Cámara de Representantes de Montana
 Dave Brown (político de Minnesota) (nacido en 1961), miembro del Senado de Minnesota
 David Brown, alcalde de Charlottesville, Virginia, en 2004-2008
 David Brown (sedicioso de Massachusetts) (1740-1812), condenado por sedición debido a sus críticas al gobierno federal de los Estados Unidos.
 David Brown (oficial de policía) (nacido en 1960), Superintendente de Policía de Chicago, Illinois desde el 2 de abril de 2020
 David Paul Brown, secuestrador convicto y agresor sexual infantil, que cambió su nombre a Nathaniel Bar-Jonah (1957-2008)

Religión
 David Brown (capellán) (1762-1812), capellán inglés en Bengala
 David Brown (Iglesia Libre de Escocia) (1803–1897), profesor de teología en la Universidad de Aberdeen
 David Brown (obispo) (David Allan Brown, 1922-1982), obispo de Guildford 1973-1982
 David Brown (teólogo) (David William Brown, nacido en 1948), profesor de teología, estética y cultura, Universidad de St. Andrews

Ciencia
 David Alexander Brown (1916-2009), geólogo
 Dave Brown (meteorólogo) (nacido en 1946), meteorólogo estadounidense en WMC-TV y ex comentarista de lucha libre profesional
 David Brown (meteorólogo) (nacido en 1959), meteorólogo australiano
 David R. Brown (neurocientífico) (nacido en 1964), científico investigador nacido en Australia
 David Brown (genetista) (nacido en 1968), genetista estadounidense
 David J. Brown (científico computacional) (nacido en 1957), científico informático estadounidense
 David R. Brown (ingeniero) (1923-2016), científico informático

Deportes

Fútbol americano
 Dave Brown (cornerback) (1953-2006), jugador de la NFL
 Dave Brown (quarterback) (nacido en 1970), jugador de la NFL para los New York Giants y Arizona Cardinals, 1992-2001

Fútbol
 Davey Brown (1898-1970), futbolista estadounidense
 David Brown (futbolista 1887) (1887-1970), delantero escocés de numerosos clubes
 David Brown (futbolista 1889) (1889–?), futbolista escocés que jugó en Tottenham Hotspur y Greenock Morton
 David Brown (futbolista 1963), defensor del Tranmere Rovers
 David Brown (futbolista 1978), delantero que juega en el Wrexham Football Club
 David Brown (futbolista 1989), delantero que juega en el Bradford Park Avenue
 David C. Brown, futbolista inglés que jugó para el Burnley en 1896–1897

Fútbol australiano
 David Brown (futbolista 1946), futbolista australiano del Geelong
 David Brown (futbolista 1967), futbolista australiano del Sydney Swans
 David Brown (futbolista 1969), futbolista australiano del Adelaide y del Port Adelaide

Cricket
 David Brown (jugador de cricket escocés) (1941-2011), jugador de críquet escocés
 David J. Brown (jugador de cricket) (nacido en 1942), jugador de cricket de prueba de inglés
 David W. J. Brown (nacido en 1942), jugador de críquet inglés
 David Owen Brown (nacido en 1982), jugador de críquet inglés

Hockey sobre hielo
 Dave Brown (hockey) (nacido en 1962), extremo derecho retirado de hockey sobre hielo de la NHL
 David Brown (hockey) (nacido en 1985), portero canadiense de hockey sobre hielo de Ontario

Liga de rugby
 Dave Brown (rugby), jugador de rugby league y rugby union en Australia
 Dave Brown (rugby 1913) (1913-1974), futbolista de la liga australiana de rugby
 Dave Brown (rugby 1940), futbolista de la liga australiana de rugby de la década de 1960
 Dave Brown (rugby 1957), futbolista de la liga australiana de rugby

Otros deportes
 Dave Brown (béisbol) (1895–?), Jugador de béisbol de la liga negra
 Dave Brown (baloncesto) (1933-2009), exentrenador de baloncesto
 David Brown (golfista) (1861-1936), golfista escocés
 David Brown (remero 1928) (1928-2004), remero estadounidense y medallista de oro olímpico
 David Brown (saltador de esquí) (nacido en 1965), saltador de esquí canadiense
 David Edward Brown (1858–?), Remero británico
 David Brown (paratleta) (nacido en 1992), campeón paralímpico estadounidense
 Dave Brown (bolos) (1939-2007), jugador de bolos canadiense

Otras personas
 David Brown (musicólogo) (1929-2014), musicólogo inglés, especialista en ,Chaikovski
 David R. Brown (diseñador gráfico), diseñador gráfico y administrador académico estadounidense
 David Brown (farmacología), profesor de farmacología de inglés
 David S. Brown (nacido en 1966), historiador estadounidense
 David K. Brown (1928-2008), arquitecto, autor e historiador naval británico
 David Tilden Brown (1823-1889), psiquiatra
 David Brown (almirante) (1927-2005), almirante británico
 David McDowell Brown (1956-2003), astronauta estadounidense
 David Brown (judío escocés), el primer judío que se sabe que vivió en Edimburgo en 1691
 David Brown (traductor) (c. 1806–1829), traductor y clérigo cherokee

Personajes de ficción
 David Brown (Emmerdale), un personaje de ficción de la telenovela británica Emmerdale

Empresas
 David Brown Automotive (fundada en 2013), fabricante británico de automóviles de lujo
 David Brown Mini Remastered (2017-presente), un automóvil urbano producido por el fabricante de automóviles británico
 David Brown Speedback (2014-presente), un gran turismo producido por el fabricante de automóviles británico
 David Brown Ltd. (fundada en 1860), una empresa de ingeniería inglesa

Véase también
 David Browne (desambiguación)
 David J. Brown (desambiguación)